Піранья — триба риб підродини Serrasalminae родини харацинових.
 Піранья звичайна — червона піранья, піранья Наттерера, — хижа прісноводна риба родини харацинових, що мешкає у річках та стоячих водоймах Південної Америки.

Фільми 

 Піранья (1972) — американський пригодницький фільм-трилер, режисер Вільям Гібсон.
 Піранья (1978) — американський фільм жахів, реж. Джо Данте.
 Піранья (1995) — американський телевізійний римейк фільму 1978 року; реж. Скотт П. Леві.

 Піраньї 3D (2010) — американський комедійний 3D-фільм жаху, реж. Александр Ажа.
 Піраньї 3DD (2012) — американський фільм жахів з елементами чорної комедії; реж. Джон Гулажер.
 Піраньї Неаполя (2019) — італійський драматичний фільм режисера Клаудіо Джованнезе.